Сватоплук Свобода (, род. 7 января 1984) — словацкий и чешский шахматист, международный мастер.

Неоднократный участник чемпионатов Словакии.

В 1997 г. представлял Словакию на юниорском чемпионате мира (в категории до 14 лет).

С конца 2000-х гг. постоянно проживает в Чехии. Выступает в чешских соревнованиях, в том числе в Экстралиге командного чемпионата страны.

Чемпион Чехии 2018 г.

В последние годы участвует в турнирах с нормой гроссмейстера.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии С. Свободы в базе Chessgames
 Личная карточка С. Свободы на сайте 365Chess

Шахматисты Словакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам